A terceira temporada da Liga de Fútbol Indoor (ou Liga Placo de Fútbol Indoor por razões comerciais) começou com a disputa da Supertaça de Espanha, que foi para o Real Madrid depois de vencer o FC Barcelona por 6-12. O Campeão de 2010 foi o Deportivo La Coruña, que se tornou campeão a uma jornada para o final do campeonato, depois de vencer o Atlético de Madrid por 13-10 Pazo de Deportes de Riazor, e o vencedor da Taça de 2010 foi o Deportivo La Coruña depois de uma vitória por 10-4 sobre o Real Betis.

Classificação

† O Valencia C.F. classificou-se como equipa organizadora.

Resultados

Futebol Indoor